Fotoarchiv steht für
 Bildarchiv, nichtkommerziell
 Bildagentur, kommerziell